

L'église Saint-Séverin de Cologne

L'église Saint-Séverin à Crécy-en-Ponthieu, dans la Somme ;
 L'église Saint-Séverin à Malling, en Moselle ;
 L'église Saint-Séverin à Oinville-sur-Montcient, dans les Yvelines ;
 L'église Saint-Séverin à Outrebois, dans la Somme ; 
 L'église Saint-Séverin de Paris.